Junge steht für:
 Junge, männliches Kind
 Junge (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Jüngling, junger Mann
 Lehrjunge, siehe Lehrling
 Jungtier, siehe juvenil
 eine Spielkarte, siehe Bube (Spielkarte)
 Junge (Lied), Lied der Musikgruppe Die Ärzte
 Konditorei Junge, norddeutsches Bäckereiunternehmen

Siehe auch:

 Jung
 Jungen
 Junges